Upstream steht für:
 Upstream (Netzwerk), die Übertragungsrichtung in einem Netzwerk vom Verbraucher (Client) zum  Dienstanbieter (Server)
 Upstream (Softwareentwicklung), ein Patch im Ursprungsprojekt einer abgespalteten Softwareentwicklungslinie
 Upstream (Erdölindustrie) in der Öl- und Gasindustrie
 Upstream, Begriff aus der Genetik und Molekularbiologie
Werke mit dem Namen Upstream:

 Upstream (Album), Jazzalbum von Ben Perowsky, John Medeski und Chris Speed (2019) 
 Upstream (1927), US-amerikanischer Stummfilm von John Ford

Siehe auch:
 Upstream Color
 Upstream-Emission
 Downstream